Személyek:
 Lázaro Cárdenas - Mexikó elnöke 1934-1940 között
Helyek:
 Lázaro Cárdenas - kikötőváros Mexikó Michoacán államában
 Lázaro Cárdenas - település Mexikó Jalisco államában
 Lázaro Cárdenas - község Mexikó Quintana Roo államában
 Lázaro Cárdenas - község Mexikó Tlaxcala államában